Martin Gordan ist der Name folgender Personen:

* Martin Gordan (Eiskunstläufer), deutscher Eiskunstläufer 
 Martin Gordan (Fotograf), deutscher Fotograf und Unternehmer